Александр Агеенков:
 Агеенков, Александр Алексеевич (род. 1959) — украинский артист театра и кино.
 Агеенков, Александр Владимирович — заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации (1997—1998), первый заместитель директора Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации (1999—2001)